Jens Fiedler puede referirse a las siguientes personas:

Jens Fiedler (ciclista) (1970-), ciclista alemán;
Jens Fiedler (piragüista) (1965-), piragüista de la Alemania Oriental.